Bescheidenheid, een karaktereigenschap of gedrag waarbij men zichzelf of de eigen verdiensten onderwaardeert
 een synoniem voor 'klein' of 'beperkt', maar ook 'nederig'
 meervoud van bescheid, is een schriftelijke stuk of akte

Zie ook 
 Bescheid (Hunsrück), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts